Князь Михаил Михайлович Темкин-Ростовский (ум. ) — русский военный и государственный деятель, стольник, голова, воевода, дворецкий и боярин во времена правления Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича.

Из княжеского рода Тёмкины-Ростовские. Единственный сын дворянина московского и воеводы сын князя Михаила Григорьевича Темкина-Ростовского. Имел сестру, княжну Домну (Арину) Михайловну, (ум. 1630) супруга боярина и князя Фёдора Ивановича Мстиславского.

Биография

Служба при Михаиле Фёдоровиче 
Впервые упоминается в 1617 году, когда служил головой в Дорогобуже. В 1623-1640 годах записан в Боярской книге в чине стольника и с тех пор неоднократно упоминается на различных государевых мероприятиях.

 года присутствовал на первой свадьбе царя Михаила Фёдоровича с княжной Марией Владимировной Долгоруковой, пятнадцатый в свадебном поезде.  года был на второй свадьбе царя Михаила Фёдоровича с Евдокией Лукьяновной Стрешневой, десятый в свадебном поезде.

С  года князь Михаил Михайлович находился на службе в окраинном разряде первым воеводой большого полка в Туле для обороны от южных границ от крымско-татарских набегов. Вместе с ним были дворяне, дети боярские окраинных городов и иностранные наемники (1095 чел.). Царь Михаил Фёдорович, отправляя князя Михаила Темкина-Ростовского в Тулу, поручил ему смотреть за укреплениями, производить смотры ратным людям, следить за приближением противника, во время набега созывать окрестных жителей в осаду, сообщать в столицу о передвижении татар и вместе с другими воеводами отражать вражеские набеги.  года вместе с другими большими воеводами был отпущен на осень в Москву.

 года стольник князь М. М. Темкин-Ростовский наряжал вина при царском столе в селе Тайницком.  года назначен первым воеводой в Тобольск, где сменил князя Андрея Голицына, отпущенного в Москву. На воеводстве князь Михаил Михайлович пробыл четыре года. Будучи воеводой, он был причастен к расширению русских владений в Сибири. В 1639 году воеводы Михаил Михайлович Темкин и Андрей Васильевич Волынский получили приказ содействовать отправке в острожки на р. Лене воевод Петра Головина и Матвея Глебова.

 года присутствовал в столовой палате во время государевых именин,  года сопровождал царя Михаила Фёдоровича в селе Коломенском, где присутствовал на новоселье в новых хоромах, а  того же года в селе Рубцово смотрел в большой государев стол. В 1641 году князь Михаил Михайлович смотрел в большой государев стол в столовой палате  (именины царевны Татьяны Михайловны),  (именины царицы Евдокии Лукьяновны),  (именины царевича Алексея Михайловича),  и  (именины царевны Ирины Михайловны).

В 1641 году назначен первым воеводой в Казань, где находился два года.  года первым смотрел в большой государев стол в Грановитой палате при датском королевиче Вальдемаре.

Служба при Алексее Михайловиче 
 года князь Михаил Михайлович Темкин-Ростовский встречал у дверей Золотой палаты польского посла Гаврила Стемпковского, а потом со столом к нему от царя ездил.

 года в день коронации царя Алексея Михайловича ходил третьим перед государем, а  наряжал вина при царском дворе в Грановитой палате.  того же 1645 года пожалован в бояре и дворецкие, у сказки стоял  боярин Василий Иванович Стрешнев, а сказывал боярство думный разрядный дьяк Иван Гавренев. В тот же день был у царя в столовой палате за столом.  года был за царским столом во время обеда в Троице-Сергиевой лавре.

 года князь Михаил Михайлович был первым в царицыных сидячих во время первой свадьбы царя Алексея Михайловича на Марии Ильиничне Милославской.  того же года во время поездки царя в Троице-Сергиев монастырь был оставлен вторым среди бояр «ведать Москву».  года был у царя в столовой палате за столом.  того же года во время поездки царя в село Покровское Алексея Михайловича, вновь оставлен вторым среди бояр в Москве.  года был назначен первым судьей Разбойного приказа.

Во время Соляного бунта  отправлен царем на переговоры с восставшими москвичами, во время которых подвергся бесчестью и побоям со стороны толпы. Восставшие горожане разграбили двор князя Темкина в Москве.  и  года дважды был у государя в столовой палате за столом.

В 1650 году князь Михаил Михайлович был за царским столом  во время трапезы в Троице-Сергиевом монастыре,  в столовом шатре в Кашине,  — в столовой палате. В 1651 году был за царским столом  (в Светлое Воскресенье) в столовой палате,  (в Троицын день) в трапезе в Троице-Сергиевом монастыре,  в столовом шатре в Новодевичьем монастыре,  был за столом у патриарха в столовой келье.  года был за царским столом в столовой палате,  года был за царским столом во время трапезы в Савином монастыре,  года присутствовал на царской трапезе в Троице-Сергиевом монастыре.

Война с Речью Посполитой 
В 1654 году князь Михаил Михайлович Темкин-Ростовский принял участие в войне с Речью Посполитой.  года, назначенный первым воеводой сторожевого полка, был у царской руки при отпуске в Вязьму.  получил царский приказ о наступлении на города Белую и Дорогобуж. В начале июня, во главе сторожевого полка взял Белую и  отправил к царю Алексею Михайловичу с сообщением о взятии крепости стольника князя Степана Шаховского. Царь Алексей Михайлович выдал похвальную грамоту князю Михаилу Михайловичу и приказал ему продолжать наступление на Дорогобуж. По царском указу он со сторожевым полком выступил в поход, оставив в Белой гарнизон под командованием осадного головы Захария Новосильцева.  из царского лагеря под Смоленском воеводы князь Михаил Михайлович со сторожевым полком, Яков Куденетович Черкасский с большим полком и Никита Иванович Одоевским с передовым полком выступили в поход на Оршу.  царские воеводы прислали из Орши к царю под Смоленск своих гонцов, сообщая о взятии города и о преследовании отступающего войска под командованием великого гетмана литовского Януша Радзивилла.  царь Алексей Михайлович отправил к воеводам князя Александра Лобанова-Ростовского с жалованным словом за победу над Оршей.  в царский лагерь из-под Орши прибыли гонцы, сообщавшие о разгроме литовского войска и захвате многих пленников. Из города князь Михаил Михайлович с теми же воеводами выступил на Дубровну.

 царь послал воеводам под Оршу гонца с известием о взятии Смоленска. В октябре царские воеводы Я. К. Черкасский, Н. И. Одоевский и М. М. Темкин-Ростовский взяли Дубровну и  сообщили об этом царю, находившемуся в Дорогобуже. Далее он участвовал во взятии Копыси и Шклова. В марте 1655 года во время второго государева похода на Речь Посполитую князь Михаил Михайлович был назван третьим из бояр, сопровождавших царя.

 года бездетный князь Михаил Михайлович Темкин-Ростовский скончался. Он был похоронен в родовой усыпальнице князей Темкиных, которая находилась под Благовещенским храмом, в Белогостицком монастыре (Ростовский район). 

Женат на Марии Ивановне Измайловой, от брака с которой не имел потомства. С его смертью пресекся княжеский род Темкиных-Ростовских.

Литература 
 
 М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 2. 1810 г. Тёмкин-Ростовский Михаил Михайлович. стр. 31-32.
 П.Н. Петров. История родов русского дворянства. Т. 1. Изд. Герман Гоппе. СПб. 1886 г. Князья Тёмкины. стр. 102.
 А.Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. Том II. Изд.второе. СПб., Типогр.  А.С. Суворина. 1895 г. Тёмкин-Ростовский Михаил Михайлович. стр. 184. 
 Сост. А.В. Антонов. Памятники истории русского служилого сословия. - М.: Древлехранилище. 2011. Рец. Ю.В. Анхимюк. Ю.М. Эскин. Тёмкин-Ростовский Михаил Михайлович. стр. 42. ISBN 978-5-93646-176-7. //РГАДА. Ф.201. (Собрание М.А. Оболенского). Оп. 1. Д. 83.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Михаил Михайлович Темкин-Ростовский
Стольники (Русское государство)
Бояре
Воеводы
Воеводы Тобольска
Воеводы Казани
Умершие в 1661 году